Rybkożerek (Chibchanomys) – rodzaj ssaka z podrodziny bawełniaków (Sigmodontinae) w obrębie rodziny chomikowatych (Cricetidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 103–125 mm, długość ogona 108–133 mm, długość ucha 6–14 mm, długość tylnej stopy 19–33 mm; masa ciała 35–50 g.

Systematyka

Etymologia  
Chibchanomys: Czibcza () – kultura ludów żyjących w okresie konkwisty na wyżu Kolumbii, na wschód od górnego biegu rzeki Magdalen; μυς mus, μυος muos „mysz”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Chibchanomys trichotis  – rybkożerek stokowy
 Chibchanomys orcesi  – rybkożerek pustelniczy

Przypisy 

Bawełniaki